, film japonais de Shōhei Imamura sorti en 1964 ;
 Désir meurtrier (Graffiante desiderio), film italien de Sergio Martino sorti en 1993.